Žabovřesky (Duits: Schabowres) is een Tsjechische gemeente in de regio Zuid-Bohemen, en maakt deel uit van het district České Budějovice.
Žabovřesky telt 417 inwoners.

Gemeente in České Budějovice